Кастера може да се односи на:

 Кастера (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Кастера (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кастера“